Kapelos est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
John Kapelos (né en 1956), acteur canadien
 (née ne 1981), journaliste politique canadienne

Homonymie de patronyme